Marek Szczepański (ur. 1953) – polski lekkoatleta
 Marek Szczepański (ur. 1956) – polski socjolog i nauczyciel akademicki
 Marek Szczepański (ur. 1969) – polski urzędnik państwowy, były wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej